Autoput A1 – autostrada della Bosnia ed Erzegovina
 Autoput A1 – autostrada della Serbia